Коста Брава има више значења:

 Коста Брава
 Коста Брава (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Коста Брава (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Коста Брава (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику